Села:
 Лісогірка — Вінницька область, Хмільницький район
 Лісогірка — Хмельницька область, Городоцький район